Cheddar (Somerset), een plaats in Engeland
Cheddar (kaas), een Britse kaassoort